Basto ima više značenja:
 Basto, Alessandria
 Basto, Teramo